Guerricus ist der Name folgender Personen:

 Guerric von Igny (lat. Guerricus, auch Werricho; * um 1070/80, † 1157), Zisterzienser, Schüler und Zeitgenosse des Hl. Bernhard und Seliger
 Guerricus von Petra (auch: Guerricus von Kerak oder Guerricus von Montreal; † 1190), ab 1167 Erzbischof von Petra
Siehe auch:
 Guerrico